Vodoznak může označovat některý z těchto pojmů:

 stavoznak – zařízení, kterým se sleduje výška vody v kotli
 průsvitka, filigrán či vodotisk – ochranný prvek listin a jiných hmotných dokumentů
 digitální vodoznak nebo digitální vodotisk – technika vložení dodatečné informace do digitálního dokumentu

Externí odkazy